Камионский — фамилия; имеет женскую форму Камионская.
 Камионский, Оскар Исаевич (Исаакович; 1869—1917) — русский оперный и камерный певец (лирический баритон) и музыкальный педагог.
 Камионская, Наталья Оскаровна (1901—1997) — российская переводчица и редактор.
 Брун-Камионская, Клара Исааковна (1876—1959) — советская оперная певица (сопрано), солистка киевского Городского театра.